The Chariot (МФА: ; читается как Зе Чариэт ()) — американская металкор-группа из Дугласвилля, штат Джорджия, существовавшая с 2003 по 2013 год. С момента создания состав неоднократно менялся, во главе с основателем группы и вокалистом Джошем Скогином. Творчество группы можно считать по большей части экспериментальным, сосредоточенном на металлическом хардкоре и маткоре, что вкупе иногда именуют, как «хаотичный хардкор» (англ. chaotic hardcore). В основном известны благодаря своей эмоциональной и энергичной манере исполнения на концертах. The Chariot часто называют христианской группой, что отражается в лирике их песен. Но в одном из своих интервью вокалист Джош Скогин говорил, что «не стремится насаждать свои религиозные убеждения кому-либо». По его словам, судить о группе можно только по музыке, а не внешнему виду или взглядам. Все свои альбомы группа записала с одним продюсером — Мэттом Голдманом, в его студии Glow in the Dark в городе Атланта, штат Джорджия.

История 
До создания The Chariot Джош Скогин был вокалистом в христианской металкор-группе Norma Jean, из которой ушел в 2003 году, что шокировало многих в «хардкор кругах». Как говорит сам Джош, причиной для ухода были не разногласия с музыкантами, а сугубо личный выбор. Практически сразу после этого он собирает новый коллектив и даёт ему название The Chariot (рус. Колесница), вдохновленный библейской ветхозаветной историей о пророке Илии и Огненной Колеснице. В 2004 году группа подписывает контракт с христианским лейблом Solid State Records и выпускает свой первый альбом Everything Is Alive, Everything Is Breathing, Nothing Is Dead, and Nothing Is Bleeding, записанный «вживую». В 2005 году выпускают Unsung EP, включающий три перезаписанные песни с дебютного альбома. В 2007 году The Chariot записывают второй полноформатный альбом The Fiancée с участием Хейли Уильямс из Paramore в одной из песен. В 2009 выходит альбом Wars and Rumors of Wars. Первые 25 тысяч копий дисков участники группы печатали и оформляли вручную. В 2010 году The Chariot подписывают контракт с новым лейблом Good Fight Music, и 23 ноября выпускают альбом Long Live. В записи принимали участие Дэн Смит из Listener и арфистка Тимбр Керпке. В 2011 году выходит макси-сингл «Music of a Grateful Heart», с неизданной ранее одноименной песней и удлиненной версией одного из треков с «Long Live». В 2012 году группа записывает и выпускает альбом One Wing. В 2013 году группа анонсировала свой роспуск, после чего последовал прощальный тур по Соединенным Штатам Америки. Свой распад группа объяснила, как «самое подходящее для этого время».

В конце 2013 года Джош Скогин организовал новый проект — дуэт '68. Брэндон Хендерсон вошел в первый состав Holy+Gold, Стивен Харрисон стал одним из участников группы The Fever.

Концерты в России 
The Chariot приезжали в Россию с концертами дважды. 30 марта 2009 года выступали в Санкт-Петербурге в клубе «Орландина» и 1 апреля 2009 года в Москве в клубе «Tabula Rasa». В 2012 году группа провела тур по России и Украине, включающий города: Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Москва, Воронеж, Ростов и Киев. Московский концерт в клубе «Plan B» 5 апреля 2012 года с разрешения группы был полностью записан и выложен на видеохостинге YouTube.

Состав группы 
Последний состав

 Джош Скогин — вокал (2003-2013)
 Стефен «Stevis» Харрисон — ритм-гитара, бэк-вокал (2009-2013), бас-гитара (2012-2013)
 Брендон Хендерсон — соло-гитара, бэк-вокал (2011-2013), бас-гитара (2012-2013)
 Дэвид Кеннеди — барабаны (2008-2013)

Бывшие участники

 Джон «KC Wolf» Кидлер — бас-гитара, бэк-вокал (2006-2012)
 Джон Террей — гитара, бэк-вокал (2006-2008, 2010)
 Брайан Рассел Тейлор — гитара (2008-2010)
 Марк Макги — барабаны (2008)
 Дэн Итон — бас-гитара, гитара, бэк-вокал (2006-2008)
 Джейк Райан — барабаны (2005-2008)
 Джошуа Бейзер — бас-гитара (2003-2006)
 Марк Ник — барабаны (2005)
 Джефф Картер — барабаны (2004-2005)
 Тони Медина — гитара (2003-2005)
 Джон Байс — вокал (2009)

Временная шкала

Дискография 
Студийный альбомы
 2004: Everything Is Alive, Everything Is Breathing, Nothing Is Dead and Nothing Is Bleeding
 2007: The Fiancée
 2009: Wars and Rumors of Wars
 2010: Long Live
 2012: One Wing

EP
 2005: Unsung EP

Компиляции
 2011: Before There Was

Синглы
 2011: «Music of a Grateful Heart»

Видеография 
В список входят как официальные, так и неофициальные видеоклипы, снятые либо самими участниками группы, либо смонтированные их друзьями-фанатами.

Документальные фильмы:

Примечания 

Музыкальные коллективы из Джорджии
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Хардкор-группы США